Чемпионат Словакии по баскетболу среди женщин 2013/2014 годов являлся 22 сезоном «Экстралиги» — высшего женского баскетбольного дивизиона Словакии. В 11-й раз чемпионом стала команда Кошице «Гуд Энджелс».

Регламент 
Турнир проводится в три этапа

1) Регулярный сезон — 9 команд с 25 сентября 2013 года по 9 февраля 2014 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде.

2) Плей-офф — восемь команд образуют сетку, начиная с четвертьфинала. Серии 1/4 финала, 1/2 финала проходят до двух побед, а финал чемпионата — до трёх.

Участники 

 *- места команд в подэлитном дивизионе «1. Лига»

Регулярный сезон

Плей-офф 

 Полуфинал за 5—8-е места
 СКБД Рукон — БК Петржалка — 0-3 (0:20, 0:20, 0:20)
  Слован  — Кассовия — 3-0 (65:59, 61:55, 68:41)
 Матч за 5-е место
  Слован  — БК Петржалка — 3-2 (82:69, 53:58, 59:48, 58:67, 72:47)

ФИНАЛ

Итоговое положение 

  ЖБК Ружомберок
  Пьештянские чайки 
 4. ЖБК Шаморин
 5. Слован 
 6. БК Петржалка
 7. Кассовия 
 8. СКБД Рукон
 9. ЖБК Левице

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира
  Милана Бойович («Гуд Энджелс»)
  Катерина Бартонова («Пьештянские чайки»)
  Стефани Мёрфи («ЖБК Ружомберок»)
  Пленетт Пирсон («Гуд Энджелс»)
  Романа Вынучхалова («ЖБК Шаморин»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Примечания

Ссылки 
 

2013 год в баскетболе
2014 год в баскетболе
Чемпионат Словакии по баскетболу среди женщин
Спорт в Словакии в 2013 году
Спорт в Словакии в 2014 году